Llewellyn steht für:

 Llewellyn (Pennsylvania),  gemeindefreies Gebiet im Schuylkill County
 Llewellyn (Verlag), amerikanischer Fachverlag für Theologie und Spiritualität

Llewellyn ist der Familienname folgender Personen:
 Alun Llewellyn (1903–1987), britischer Schriftsteller

 Frederick B. Llewellyn (1897–1971), US-amerikanischer Elektrotechniker
 Gareth Llewellyn (* 1969), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Glyn Llewellyn (* 1965), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Harry Llewellyn (1911–1999), britischer Springreiter
 Jack Llewellyn (1914–1988), britischer Jazzgitarrist
 Karl Llewellyn (1893–1962), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Ralph Llewellyn (* 1960), US-amerikanischer Informatiker und Schriftsteller
 Richard Llewellyn (1906–1983), britischer Schriftsteller
 Sam Llewellyn (* 1948), britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Llewelyn
 Llywelyn